Los estagonolepídidos (Stagonolepididae) son una familia de saurópsidos (reptiles) diápsidos arcosaurios etosaurios que vivieron a finales del período Triásico, desde el Carniense al Noriense, hace aproximadamente entre 228 a 203 millones de años, en Norteamérica, Sudamérica, Europa, Groenlandia y África. Se caracterizan por ser un grupo de reptiles herbívoros, con fuerte armadura y la cabeza con un hocico plano similar al de los cerdos. El nombre fue acuñado por Lydekker en 1887, apenas dos meses antes de que Baur hiciera lo mismo con Aetosauridae, que se considera como Sinónimo.

Según lo definido inicialmente por Heckert y Lucas, Stagonolepididae se sobrepone con Aetosauria, salvo que uno es vástago y se basa en el otro que es nodo. Heckert y Lucas (2000) entonces erigieron una taxonomía redundante Aetosaurinae para el género básico Aetosaurus. Benton (2004) propuso más recientemente una definición confusa que es nodo y vástago, dependiendo de la interpretación de su significado. La solución es distinguir Stagonolepidididae de Aetosauria, usando el primero como taxonomía nodo dentro de Aetosauria. De esta manera, Stagonolepidididae forma un trío del nodo-vástago con Aetosaurinae y Desmatosuchinae, basados sobre todo en diferencias en  morfología de los escudos óseos de los dos grupos. Siendo clasificado como el clado menos inclusivo que contiene el Stagonolepis robertsoni (Agassiz 1844) de y Desmatosuchus haplocerus de (Cope, 1892).  Los registros más tempranos son de Longosuchus meadi y Coahomasuchus kahleorum de la Formación Chinle en el Carniano de Norteamérica occidental (Heckert y Lucas 2000). El último registro es Neoaetosauroides engaeus de la Formación Los Colorados del Noriano del noroeste de la Argentina (Bonaparte 1967).

Filogenia 
Cladograma simplificado según un análisis de Julia B. Desojo, Martin D. Ezcurra y Edio E. Kischlat (2012):

Referencias

Enlaces externos 
 Stagonolepididae en The Paleobiology Database 
 Stagonolepididae en Taxon Search
 Stagonolepididae (Aetosauridae) en Palaeos

Aetosauria